

Letteratura
 Rosenberg & Sellier – casa editrice fondata a Torino nel 1883

Persone
 Charles Sellier (1830-1882) – pittore francese
 Félix Sellier (1893-1965) – ciclista su strada e pistard belga
 Henri Sellier (1889 – ...) – calciatore francese